Буса има више значења:
 Буса, Падова
 Буса, Тревисо
 Буса, Верона
 Буса, Виценза